Lunari ist der Familienname folgender Personen:

 Luigi Lunari (1934–2019), italienischer Schriftsteller
 Ricardo Lunari (* 1970), argentinischer Fußballspieler